Юрий Мещерский:
 Мещерский, Юрий Михайлович — князь, голова и воевода второй половины XVI века.
 Мещерский, Юрий Фёдорович — князь, участник Куликовской битвы.